Leloir ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Leloir (1931–2010), französischer Fotograf
 Luis Federico Leloir (1906–1987), argentinischer Biochemiker

Leloir steht für:
 (2548) Leloir, ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels